Formule 1 in 2018
 F1 2018 (computerspel)